Елизавета Доротея:

 Елизавета Доротея Гессен-Дармштадтская (1676—1721) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве ландграфиня Гессен-Гомбургская.
 Елизавета Доротея Саксен-Гота-Альтенбургская (1640—1709) — принцесса Саксен-Готская, в замужестве ландграфиня Гессен-Дармштадтская.